3 miejscowości w Polsce: 
 Leszczanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów 
 Leszczanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny 
 Leszczanka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Trzebieszów
1 miejscowość na Białorusi:
 Leszczanka – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim, w sielsowiecie Lack